Niemcy:
 Gundelsdorf – dzielnica Kronach

Szwajcaria:
 Gundelsdorf – dawna nazwa gminy Cornol